SXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Felix Do Xingu (PA) (Brasile)